Шехович — українське прізвище.

 Шехович Роман (1909—1973) — інженер-лісівник.
 Шехович Северин (1829—1872) — галицький журналіст і письменник.

Українські прізвища